Trinks steht für:
 Trinks (Unternehmen), deutscher Getränkelogistikdienstleister
 Trinks & Co., deutscher Ansichtskartenverlag
 Otto Trinks Maschinenfabrik, deutscher Automobilhersteller

Trinks ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Trinks (* 1990), deutscher Schauspieler
 Carl Friedrich Trinks (Carl Friedrich Gottfried Trinks; 1800–1868), deutscher Mediziner und Homöopath 
 Christoph Trinks (* 1988), deutscher Handballspieler
 Constantin Trinks (* 1975), deutscher Dirigent
 Florian Trinks (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Franz Trinks (1852–1931), deutscher Erfinder
 Friedrich Trinks (1844–1930), deutscher Staatsminister
 Gustav Trinks (1871–1967), deutscher Kaufmann und Fotograf
 Hauke Trinks (1943–2016), deutscher Physiker
 Jolina Amely Trinks (* 2009), deutsche Schauspielerin und Kinderdarstellerin
 Karl Trinks (1891–1981), deutscher Pädagoge
 Kurt Trinks (1882–1958), deutscher Jurist
 Oskar Trinks (1873–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Trinks (1919–2009), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Stefan Trinks (* 1973), deutscher Kunsthistoriker 
 Timmi Trinks (* 1994), deutscher Schauspieler
 Ulrich Trinks (1930–2008), österreichischer Historiker und Publizist

Siehe auch:
 Drinks